Lipburger ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Lipburger (1956–2001), österreichischer Skispringer
 Joseph Lipburger (1754–1831), österreichisch-schweizerischer Mönch

Siehe auch:
 Lipburg